Der Nissan Juke ist ein Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Nissan. Er wird seit 2010 im englischen Werk der Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. bei Washington auf einer Plattform der Renault-Nissan-Allianz gebaut. Am 9. Oktober 2010 fand die Markteinführung in Deutschland statt. Die zweite Generation wurde am 3. September 2019 vorgestellt und kam zum Jahresende 2019 auf den Markt.

Juke (2010–2019) 

Auf dem Genfer Auto-Salon 2009 wurde eine seriennahe Studie des Juke als Nissan Qazana vorgestellt. Die Serienversion wurde im Oktober 2010 eingeführt.

Ab Oktober 2014 wurde in China eine Abwandlung des Nissan Juke als Infiniti ESQ angeboten.

Ab Anfang 2013 gab es den Nissan Juke Nismo, der mit einem leistungsgesteigerten 1,6-Liter-Turbomotor 147 kW (200 PS) und 250 Nm leistet. Die Vorderradantrieb-Variante des Juke Nismo beschleunigt in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h. Die ebenfalls erhältliche Allrad-Variante benötigt 8,2 Sekunden und läuft exakt 200 km/h schnell.

Auf dem Genfer Salon 2014 wurde die Modellpflege präsentiert; seitdem war ein großes Glasschiebedach erhältlich.
Bis zum November 2014 wurden weltweit etwa 500.000 Juke verkauft.
Die bislang stärkste Version des Nissan Juke wurde Ende 2014 präsentiert: Der Juke Nismo RS bringt es mit einem 1,6-Liter-Turbobenziner auf nunmehr 160 kW (218 PS) und 280 Nm. Der Durchmesser seiner vorderen Bremsscheiben beträgt 320 mm. Der Verkaufsstart des Nismo RS erfolgte am 17. Januar 2015 zu Preisen ab 28.200 Euro.

Es gab auch Sondermodelle wie beispielsweise 2012 3.000 Exemplare des Ministry of Sound.

Bis Mitte Oktober 2019 wurden weltweit etwa eine Million Jukes verkauft.

Außenlackierungen 
Für den Nissan Juke werden zehn verschiedene Lackierungen angeboten.

Technische Daten 
Der cw-Wert beträgt 0,35.

 Werte in [ ] gelten für Allrad und Werte mit ( ) für Automatik.

Juke (seit 2019) 

Die zweite Generation des Juke wurde Anfang September 2019 vorgestellt. Sie basiert nun auf der Renault-Nissan CMF-B-Plattform, die mit dem Renault Clio V eingeführt wurde. Auch der im Sommer 2019 vorgestellte Renault Captur II nutzt sie. Seit dem 12. September 2019 kann das SUV zu Preisen ab 18.990 Euro bestellt werden. Außerdem ist seit Marktstart eine in Deutschland auf 50 Exemplare (Europa 500 Stück) limitierte Premiere Edition mit Vollausstattung erhältlich; dies beinhaltet 19 Zoll-Leichtmetallfelgen. Die Editionsmodelle haben neben Farbelementen in Fuji-Rot auch ein Schild mit entsprechender Nummer. Zum Filmstart von The Batman wurde Anfang 2022 das Sondermodell Kiiro vorgestellt. Es werden 5.000 Einheiten für den europäischen Markt produziert.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Sieges bei der Rallye Safari mit einem Datsun 240Z präsentierte Nissan im Juni 2021 mit dem Juke Rally Tribute Concept ein Konzeptfahrzeug, das ähnlich wie das Siegfahrzeug gestaltet wurde.

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der neue Juke größer geworden; dabei wuchs der Radstand um zehn Zentimeter. Das Gewicht konnte um 23 kg verringert werden.

Zunächst wurde das Fahrzeug ausschließlich von einem Einliter-Dreizylinder-Ottomotor mit 86 kW (117 PS) über die Vorderräder angetrieben. Dieser Antrieb mit Turbolader debütierte Anfang 2019 in der fünften Generation des Micra. Serienmäßig hat das SUV ein 6-Gang-Schaltgetriebe, gegen Aufpreis ist ein 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Seit November 2020 erfüllt der Antrieb die Abgasnorm Euro 6d. Mit dieser Umstellung sinkt die Leistung auf 84 kW (114 PS). Im Juni 2022 wurde die Antriebspalette um den aus dem Clio V bekannten 1,6-Liter-Vollhybrid mit 105 kW (143 PS) ergänzt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Im ersten vollen Verkaufsjahr 2011 wurden in Deutschland 10.593 Juke neu zugelassen. Bis zur Einführung der zweiten Generation waren die Zulassungszahlen dann rückläufig. Bis Dezember 2022 wurden in der Bundesrepublik insgesamt 84.413 Fahrzeuge der Baureihe zugelassen.

Trivia 
Auf der Rückseite der kambodschanischen 500-Riel-Banknote, die seit 2014 herausgegeben wird, ist ein Nissan Juke abgebildet.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell